(qui signifie « œil du Nord ») est un genre de plésiosaures de la famille des Cryptoclididae qui vivait durant le Jurassique supérieur et plus précisément au Tithonien et qui a été trouvé sur l'île de Spitsberg. 

L'espèce type, et unique représentant de ce genre, est .

Description 
Ophthalmothule mesurait un peu plus de  de long. Il possédait de larges orbites ce qui indique une spécialisation telle que la nage en eau profonde ou la chasse nocturne. Avec Abyssosaurus c'est l'un des plus récents cryptoclides découverts en région boréale. L'holotype est connu à partir du matériel squelettique qui comprend un crâne complet et une mandibule partielle, une vertèbre cervicale complète et articulée, un ensemble de séries pectorales et antérieures à dorsales moyennes, et la ceinture pectorale et l'humérus antérieur.

Cladogramme dans Cryptoclididae

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques

Références 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique supérieur
Pages avec des traductions non relues
Taxon fossile décrit en 2020
Paléontologie en Norvège